Schloss Fürstenberg steht für:

 Schloss Fürstenberg (Fürstenberg/Havel) in Fürstenberg/Havel, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Schloss Fürstenberg (Fürstenberg an der Weser), Kreis Holzminden, Niedersachsen
 Schloss Fürstenberg (Wünnenberg) in Bad Wünnenberg, Nordrhein-Westfalen
 Fürstlich Fürstenbergisches Schloss in Donaueschingen, Baden-Württemberg, siehe Schloss Donaueschingen